Новосильское — название населённых пунктов:

Россия 
 Новосильское — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Новосильское — село в Тербунском районе Липецкой области.

См. также 
 Новосильское княжество
 Новосильское сельское поселение
 Новосиль — город в Орловской области